Kazališna grupa Viktora Cara Emina je kazališna skupina iz Rijeke. 

Povijest 

1. Početci

Osnovana je na Sušaku (Rijeka) 1949. u sklopu KUD-a "Istravino". Nosi ime hrvatskog književnika Viktora Cara Emina. Predstave je do 1959. izvodila u Domu kulture "Vladimir Nazor" (danas nosi ime Hrvatski kulturni dom). Te godine gradska je uprava odlučila dodijeliti joj dvoranu Kina Tuhobić (do 1945. Kino Luxor). Dvorana je skromno obnovljena. Već 1961. u njoj je održan Prvi festival hrvatskih kazališnih amatera. 
Uslijedilo je razdoblje stečajne uprave.

2. Zlatno razdoblje

1967. skupina se diže iz pepela. Od 1967. do 1975. bile su zlatne godine ove trupe. Trupa je je čak šest puta pobijedila na amaterskim festivalima. Brojne nagrade za uloge još više uljepšavaju sliku ovih zlatnih godina.

3. Gostovanje u svom gradu 
Ipak, skromna obnova dvorane nije mogla dovijeka trajati. Već od 1975. predstave više nisu izvodili u svojim prostorima, nego je KG Viktora Cara Emina služila se tuđim dvoranama kao gost u svome gradu.

Objekt koji im je bio dodijeljen, dvorana kina Tuhobić, denacionalizirana je 1993. godine te ju je sud odlukom vratio potomcima predratnih vlasnika. Prisiljen beskućništvom KG Viktora Cara Emina je i dalje održavala probe u skromnim klupskim prostorijama. Tako je bilo sve do 2002., kada je sudskim nalogom zaplijenjen prostor, brave zamijenjene, a nesretni Ansambl je u najkraćem roku morao uzeti čitavu svoju opremu. 

4. Beskućništvo 

Od dana pljenidbe KG Viktora Cara Emina je beskućničkom kazališnom grupom. Praktično je prvo takvo u svijetu u trećem tisućljeću! Usprkos tome, djeluje i danas, priprema nove predstave. Grupi dolazi nova mladež koja nije upućena u prošlost ove kazališne grupe. Grupu danas vodi Siniša Posarić.

5. Glumci

Glumačku su karijeru u ovoj grupi počeli među ostalima Mustafa Nadarević, Boris Lučić, Gordan Pičuljan, Mirko Šatalić, Dalibor Fryda, Gordana Petrović, Olivera Baljaki Anđelko Somborski.

6. Ljudi od pera

Radu ove grupe na vlastiti su način pridonijeli Nedjeljko Fabrio, Igor Mrduljaš, Uroš Kilvajn, Antun Koren, Milivoj Bakarčić, Diana Rosandić, Siniša Posarić i drugi....

7. Redatelji

Znameniti redatelji koji su radili s ovom kazališnom družinom: Anđelko Štimac, Vlado Vukmirović,Dane Georgijevski, Boris Lučić,  Mladen Vrančić, Pavao Cindrić, Siniša Posarić i drugi.

Vanjske poveznice 

Kazališna grupa Viktora Cara Emina: Kako se uništava kulturno stvaralaštvo na riječki način!, postavio Siniša Posarić

Kultura u Rijeci
Hrvatsko kazalište